Senan steht für:

 Senan (Fahrradhersteller), chinesischer Fahrradhersteller

Orte:
 Senan (Yonne), französische Gemeinde im Burgund
 Senan (Tarragona), spanische Gemeinde in Katalonien
 Senan (Fars), iranischer Ort im Verwaltungsbezirk Fasa
 San Senan, kornischer Name von Sennen (Cornwall)
 Kalâat Senan, tunesische Stadt im Gouvernement Kef

Personen:
 Senán von Iniscathaig (488–544), Heiliger der römisch-katholischen Kirche in Irland, Bischof von Iniscathaig
 Senan Laithrech-Briuin (6./7. Jh.), Heiliger der römisch-katholischen Kirche in Irland
 Senan Louis O’Donnell (* 1927), Bischof von Maiduguri 
 Mohammad Saufi Mat Senan (* 1990), malaysischer Radrennfahrer